Stony Beach ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Stony Beach (Maryland)
 Stony Beach (Massachusetts)
 Stony Beach (Wisconsin)

in Kanada:
 Stony Beach (Saskatchewan)